Georg Detharding ist der Name folgender Personen:

*Georg Detharding (Apotheker) (1604–1650), deutscher Apotheker
 Georg Detharding (Mediziner, 1645) (1645–1712), deutscher Mediziner
 Georg Detharding (Mediziner, 1671) (1671–1747), deutscher Mediziner
 Georg Detharding (Theologe) (1727–1813), deutscher lutherischer Theologe
 Georg Detharding (Geistlicher) (1759–1825), deutscher lutherischer Geistlicher
 Georg August Detharding (1717–1786), deutscher Rechtsgelehrter und Historiker
 Georg Christoph Detharding (1699–1784), deutscher Mediziner
 Georg Christoph Detharding der Jüngere (1730–1789), deutscher Mediziner
 Georg Gustav Detharding (1765–1839), deutscher Mediziner und Botaniker